Чейз Фостер Ілі  — американська легкоатлетка, що спеціалізується на штовханні ядра, чемпіонка світу.

Кар'єра

Примітки

Посилання 
 

штовхальники ядра США
Чемпіони світу зі штовхання ядра
Призери чемпіонатів світу з легкої атлетики в приміщенні
чемпіони світу США